Dick Kooijman (1972-), footballeur néerlandais.
 Jaap Kooijman (1993-), coureur cycliste néerlandais.
 Jan Kooijman (1981-), acteur, doubleur, danseur et animateur de télévision néerlandais.

Patronyme néerlandais